Budynek WFOŚiGW w Toruniu – budynek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ulicy Fredry 8, w sąsiedztwie Wydziału Matematyki i Informatyki UMK, Szpitala Zakaźnego z przychodnią oraz przychodni zdrowia "Fredry".

Historia 
Budynek powstał w 1914 roku według projektu Karla Kleefelda i Ericka Jerusalema, a przeznaczony był na siedzibę kasyna wojskowego 61. Pułku Piechoty im. von der Marwitza, wchodzącego w skład 70. Brygady Piechoty, będącej częścią 35 Dywizji Piechoty Cesarstwa Niemieckiego.

Po I wojnie światowej w budynku tym umieszczono Tymczasowe Kursy Instruktorskie dla Oficerów, będące poprzednikiem Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej). Kursy mieściły się tutaj między marcem 1921 a lutym 1922, kiedy przeniesione zostały do budynku przy ul. Dybowskiej, w lewobrzeżnej części Torunia.

W latach 1925–1939 budynek pełnił rolę rezydencji wojewodów pomorskich.

W budynku tym, podczas swego pobytu w Toruniu w 1927 i 1930 roku, mieszkał prezydent II RP, Ignacy Mościcki.

Po II wojnie światowej zlokalizowano w nim Instytut Geografii UMK, a od 2007 roku część Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

W 2011 roku obiekt został objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków. Figuruje on również w gminnej ewidencji zabytków (nr 875).

W latach 2011–2014 budynek przeszedł gruntowną modernizację i stał się siedzibą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Park wojewodów pomorskich

Nagrody i wyróżnienia 
 2014 – nagroda Prezydenta Miasta Torunia "Obiekt Roku"

Galeria

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Parki i tereny zielone Torunia i okolicy

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Budynki szkół i instytucji badawczych w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Toruń